Isola Vasil'evskij – isola di San Pietroburgo
 Aleksandr Michajlovič Vasilevskij – generale e politico sovietico